De German Darts Masters 2016 was de tweede van tien European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2016. Het toernooi werd gehouden van 26 tot 28 maart in het BallhausForum, München.

Michael van Gerwen wist zijn titel uit 2015 te prolongeren door in de finale van 2016 de Schot Peter Wright met 6–4 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als vorige jaar £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 15 januari 2016. Deze 16 spelers waren ook direct de geplaatste spelers van het toernooi en stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Wigan op 17 januari), acht naar de European Qualifier (gehouden in Venray op 23 januari) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden in München op 25 maart).

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2016
PDC Pro Tour
Sportevenement in München